Tiout – comune dell'Algeria
 Tiout – comune rurale del Marocco